Hypochthoniella är ett släkte av kvalster. Hypochthoniella ingår i familjen Eniochthoniidae. 

Hypochthoniella är enda släktet i familjen Eniochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Hypochthoniella